Tanna, zsidó bölcs
Tanna (Türingia)
Tanna (rovarnem)
Tanna (Vanuatu), sziget Vanuatu Tafea tartományában
Tanna ausztrál-vanuatui film (2015)